Здано́вич () — фамилия польского происхождения, патроним от старопольского имени Ждан («наследник»). Известный в Польше дворянский (шляхетский) род. Первое упоминание о фамильном гербе Ждановичей встречается в XVI веке у Бартоломея Папроцкого.

Некоторые современные белорусские авторы считают этимологию имени «белорусского происхождения»

Известные носители:
 Зданович, Александр Александрович (род. 1952) — историк, деятель спецслужб, генерал-лейтенант в отставке.
 Зданович, Александр (1808—1868) — польский писатель, педагог, автор книг, филолог XIX века.
 Зданович, Гавриил Станиславович (1900—1984) — советский военный деятель, Генерал-майор. Герой Советского Союза.
 Зданович, Геннадий Борисович (1938—2020) — российский археолог.
 Зданович, Георгий Феликсович (1854—1917) — революционер-народник и грузинский общественный деятель.
 Зданович, Иван Устинович (1864—1915) — белорусский врач, общественный деятель, статский советник.
 Зданович, Людвик (1814—1896) — римско-католический священник, церковный деятель, вспомогательный епископ и администратор Виленской епархии.

Примечания